Лункани има више значења:

 Лункани (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Лункани (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Лункани (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Лункани (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији